Xenos är ett släkte av insekter. Xenos ingår i familjen stekelvridvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stekelvridvingar
Xenos